La famille von Brandenstein, famille de la noblesse allemande ;
 Carl von Brandenstein (1875-1946), homme politique allemand ;
 Daniel C. Brandenstein (1943-), astronaute américain ;
  (1864-1941), homme politique allemand ;
 Johann Konrad Brandenstein (1695-1757), facteur d'orgue allemand ;
  (1957-2004), actrice allemande ;
 Patrizia von Brandenstein (1943-), directrice artistique, costumière et décoratrice américaine ;
 Wolfgang Brandenstein (1929-), animateur radio et parolier allemand.